Илирне́й (; , букв. – „остров-планина“) е село в Билибински район, Чукотски автономен окръг, Русия. Разположено е на мястото на вливането на река Нутескин в река Малък Анюй, на около 168 km югоизточно от Билибино. Населението му към 2015 г. е 273 души, като 213 от тях са чукчи.

История 
Селището е основано през 1940 г. През 1945 г. близо до селището е създадена метеорологична станция, а скоро след това и колхоз за еленовъдство. През 1954 г. селото е наводнено, затова по-късно бива преместено на 7 km нагоре по течението на реката. В края на 1950-те години селото се разраства значително, след като в района са открити златни залежи.

Население

Климат

Икономика 
Основните отрасли на селото са еленовъдството и риболовът.

Източници 

Села в Чукотски автономен окръг